Лејк Ароухед има више значења:
 Лејк Ароухед (Висконсин)
 Лејк Ароухед (Калифорнија)
 Лејк Ароухед (Мејн)